Ondřej Roman (* 8. února 1989, Ostrava) je český hokejový útočník.

Statistiky

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví útočníci
Aktivní lední hokejisté
Hokejisté Western Hockey League
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté East Coast Hockey League
Hráči HC Vítkovice
Hráči HC Havířov
Narození v roce 1989
Žijící lidé
Muži
Narození 8. února
Hráči draftovaní Dallasem Stars